Соревнования по стрельбе на II летних Олимпийских играх прошли 15-17 июля и 1-5 августа. Всего участвовали 74 спортсменa из 8 стран. Были разыграны девять комплектов медалей.Впоследствии один комплект был выведен из базы МОК. Впервые прошли соревнования по стендовой стрельбе и состязания среди команд.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Вне учета  
Так-как соревнования проводились среди профессионалов за денежный приз,они выведены из базы данных МОК

Страны 

В соревнованиях по стрельбе приняло участие 74 спортсменa из 8 стран:
В скобках указано количество спортсменов
  (10)
  (1)
  (5)
  (7)
  (5)
  (1)
  (37)
  (8)

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований